Amós - um personagem bíblico

Pessoas
Amos Biwott
Amos Bronson Alcott
Amos Burn
Amos Daragon
Amos Diggory
Amos Eaton
Amos Edward Joel
Amos Emerson Dolbear
Amos Gitaï
Amos H. Hawley
Amos Hostetter Jr.
Amos Kling House
Amos Lavi
Amos Lee
Amos Mansdorf
Amos Oz
Amos Tversky
Amos Urban Shirk
Amos W. Barber
Tori Amos

Localidades

Amos

Outros
8721 AMOS - um asteroide
Amos (filme)

Desambiguação